1-й розыгрыш ежегодного женского профессионального теннисного турнира Moscow River Cup прошёл в Москве с 22 по 29 июля 2018 года. Призовой фонд составил 750 тысяч долларов США.

Турнир проводился под открытым небом на грунтовых кортах Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча, расположенного в районе станции метро «Водный стадион» на берегу Химкинского водохранилища.

Результаты 
В финале одиночного разряда 17-летняя сербская теннисистка Ольга Данилович со счётом 7–5, 6–7(1–6), 6–4 победила свою сверстницу россиянку Анастасию Потапову.

В финале парного разряда российская пара Анастасия Потапова и Вера Звонарёва со счётом 6–0, 6–3 обыграла Александру Панову (Россия) и Галину Воскобоеву (Казахстан)
.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

России
Теннис
Теннис
Июль 2018 года
Международные спортивные соревнования в Москве